

Sigle 
 Matrix MetalloProteinase – metalloproteinasi della matrice

Codici 
 MMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mompos (Colombia)
 MMP – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Malpensa, radioassistenza per la navigazione aerea
 mmp – codice ISO 639-3 della lingua siawi